Шенон има више значења:
 Шенон (река)
 Шенон (Француска), је насеље и општина у западној Француској у региону Поату-Шарант, у департману Шарант која припада префектури Ангулем
 Шенон (Република Ирска), је град у Републици Ирској, у западном делу државе
 Округ Шенон (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Округ Шенон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Шанон (Џорџија)
 Шенон (Северна Каролина), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Шенон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Шенон (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Мајкл Шенон, амерички глумац